Гаври́лін (жіноча форма — Гаври́ліна) — прізвище, що походить від чоловічого імені Гаврило.

Відомі носії:

 Гаврилін Андрій Юрійович (; * 1978) — казахський хокеїст.
 Гаврилін Валерій Олександрович (1939—1999) — радянський і російський композитор.
 Гаврилін Микола Митрофанович (1917—1979) — Герой Радянського Союзу (1943), радянський офіцер, учасник Другої світової війни.

Російські прізвища